7-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин прошёл с 20 сентября по 2 октября 1970 года в четырёх городах Болгарии с участием 24 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная ГДР.

Команды-участницы 
Квоты на участие в чемпионате были распределены следующим образом: Болгария — команда страны-организатора, 6 — по итогам предыдущего чемпионата мира, 6 — от Европы, 3 — от Азии, по 2 — от Северной и Южной Америк и Африки, 2 — по итогам мировой квалификации. Места от Европы определялись по итогам чемпионата Европы 1967 (из числа ещё не квалифицировавшихся команд), от Азии — по итогам Азиатских игр 1966, от Северной Америки — по итогам чемпионата NORCECA 1969, от Южной Америки — по итогам чемпионата Южной Америки 1969, от Африки — по итогам чемпионата Африки 1967. 

 Болгария — страна-организатор;
 Чехословакия, Румыния, СССР, ГДР, Япония, Польша  — по итогам чемпионата мира 1966 года;
 Югославия, Венгрия, Италия, Франция, Израиль, Бельгия — по итогам чемпионата Европы 1967 года;
 Куба, США (после отказа Мексики) — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1969 года;
 Бразилия, Венесуэла — по итогам чемпионата Южной Америки 1969 года;
 Иран — по итогам Азиатских игр 1966;
 КНДР, Монголия  — по азиатской квоте (после отказа Южной Кореи и Индии);
 Тунис, Гвинея (вместо Алжира) — по итогам чемпионата Африки 1967 года;
 Нидерланды, Финляндия — по итогам квалификации.

Квалификация 
Квалификационный турнир прошёл накануне открытия мирового первенства с 13 по 17 сентября в Софии (Болгария). Участники — Албания, Турция, Нидерланды, Финляндия, ФРГ, Греция (все по итогам чемпионата Европы 1967 года).

 13 сентября: Финляндия — ФРГ 3:2 (15:6, 11:15, 6:15, 15:13, 15:4); Нидерланды — Греция 3:1 (15:9, 15:8, 10:15, 15:6); Албания — Турция 3:0 (15:7, 15:5, 15:8).
 14 сентября: Албания — ФРГ 3:0 (15:7, 15:10, 15:10); Нидерланды — Финляндия 3:1 (15:8, 15:8, 11:15, 15:8); Греция — Турция 3:0 (15:4, 15:6, 15:12).
 15 сентября: Нидерланды — Албания 3:2 (16:14, 15:6, 9:15, 10:15, 15:13); Франция — Турция 3:0 (15:6, 15:8, 15:7); Финляндия — Греция 3:0 (15:0, 15:11, 16:14).
 16 сентября: Финляндия — Турция 3:0 (16:14, 15:6, 15:6); Нидерланды — ФРГ 3:0 (15:12, 15:13, 15:7); Албания — Греция 3:0 (15:6, 15:11, 15:6).
 17 сентября: Финляндия — Албания 3:2 (13:15, 15:7, 15:11, 5:15, 15:8); ФРГ — Греция 3:0 (15:8, 15:4, 15:6); Нидерланды — Турция 3:0 (15:12, 15:12, 15:6).

Нидерланды и Финляндия получили две вакантные путёвки на чемпионат мира 1970.

Система проведения чемпионата 
24 участника чемпионата мира на предварительном этапе были разбиты на 4 группы. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 8-е. Учитывались результаты игр команд между собой на предварительной стадии. Итоговые 9—16-е и 17—24-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Предварительный этап

Группа А 
София 

 20 сентября: Югославия — Иран 3:2 (13:15, 15:3, 15:11, 12:15, 15:2); Болгария — Италия 3:0 (15:6, 15:7, 15:8); Бельгия — Израиль 3:0 (15:5, 15:4, 15:9).
 21 сентября: Югославия — Италия 3:2 (8:15, 8:15, 15:7, 15:13, 15:5); Болгария — Бельгия 3:0 (15:10, 15:8, 15:6); Израиль — Иран 3:0 (15:6, 15:4, 15:9).
 22 сентября: Югославия — Израиль 3:0 (15:12, 15:10, 15:10); Болгария — Иран 3:0 (15:4, 15:5, 15:3); Бельгия — Италия 3:1 (6:15, 15:7, 15:6, 15:12).
 23 сентября: Италия — Израиль 3:0 (15:10, 15:4, 15:12); Бельгия — Иран 3:0 (15:11, 15:5, 15:13); Болгария — Югославия 3:0 (15:11, 15:7, 15:12).
 24 сентября: Италия — Иран 3:0 (15:2, 15:6, 15:3); Болгария — Израиль 3:0 (15:5, 15:4, 15:8); Бельгия — Югославия 3:0 (15:11, 15:6, 15:7).

Группа В 
Ямбол 

 20 сентября: Польша — Финляндия 3:1 (13:15, 15:9, 15:6, 15:7); Венгрия — США 3:0 (15:12, 16:14, 15:6); Чехословакия — Бразилия (15:13, 15:5, 15:17, 15:4).
 21 сентября: США — Финляндия 3:2 (15:7, 15:12, 8:15, 14:16, 15:13); Польша — Бразилия (15:11, 15:12, 13:15, 15:6); Чехословакия — Венгрия 3:1 (10:15, 15:11, 15:11, 15:7).
 22 сентября: Чехословакия — Финляндия 3:0 (15:10, 15:3, 15:10); Польша — США 3:1 (15:11, 17:15, 13:15, 15:6); Венгрия — Бразилия 3:1 (15:7, 15:13, 14:16, 15:6).
 23 сентября: Бразилия — Финляндия 3:1 (15:11, 15:5, 11:15, 15:11); Польша — Венгрия 3:2 (15:11, 11:15, 15:10, 13:15, 15:6); Чехословакия — США 3:0 (15:10, 16:14, 15:2).
 24 сентября: Венгрия — Финляндия 3:1 (14:16, 15:10, 15:6, 15:13); Бразилия — США 3:0 (15:12, 15:6, 15:13); Чехословакия — Польша 3:2 (15:13, 16:18, 13:15, 15:6, 15:13).

Группа С 
Хасково 

 20 сентября: Нидерланды — Венесуэла 3:0 (15:8, 15:3, 15:8); Румыния — Франция 3:0 (15:10, 15:12, 15:5); Япония — КНДР 3:0 (15:6, 15:12, 15:7).
 21 сентября: Франция — Венесуэла 3:1 (15:6, 15:7, 13:15, 15:11); Нидерланды — КНДР 3:1 (15:11, 15:12, 6:15, 15:5); Япония — Румыния 3:0 (15:7, 15:11, 16:14).
 22 сентября: Франция — Нидерланды 3:2 (10:15, 11:15, 15:12, 15:13, 17:15); Япония — Венесуэла 3:0 (15:2, 15:3, 15:1); Румыния — КНДР 3:1 (15:9, 12:15, 15:6, 15:11).
 23 сентября: Япония — Франция 3:0 (15:7, 15:5, 15:9); КНДР — Венесуэла 3:0 (15:1, 15:4, 15:6); Румыния — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:6, 15:10).
 24 сентября: Япония — Нидерланды 3:0 (15:6, 15:9, 15:10); Румыния — Венесуэла 3:1 (15:13, 9:15, 15:5, 15:9); КНДР — Франция 3:0 (15:5, 15:5, 15:13).

Группа D 
Кырджали 

 20 сентября: СССР — Тунис 3:0 (15:3, 15:1, 15:0); Монголия — Гвинея 3:1 (15:6, 15:2, 14:16, 20:18); ГДР — Куба 3:0 (15:13, 15:12, 15:7).
 21 сентября: ГДР — Гвинея 3:0 (15:3, 15:2, 15:4); СССР — Монголия 3:0 (15:4, 15:8, 15:5); Куба — Тунис 3:0 (18:16, 15:6, 15:12).
 22 сентября: ГДР — СССР 3:1 (15:7, 12:15, 15:8, 15:10); Тунис — Монголия 3:2 (15:17, 15:13, 10:15, 15:9, 17:15); Куба — Гвинея 3:0 (15:8, 15:4, 15:2).
 23 сентября: ГДР — Монголия 3:0 (15:6, 15:5, 15:1); Гвинея — Тунис 3:2 (5:15, 12:15, 16:14, 16:14, 15:13); СССР — Куба 3:0 (15:5, 15:5, 15:3).
 24 сентября: СССР — Гвинея 3:0 (15:1, 15:2, 15:3); Куба — Монголия 3:0 (15:8, 15:9, 15:7); ГДР — Тунис 3:0 (15:5, 15:8, 15:2).

Классификационный раунд за 17—24 места 
Хасково 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда.

 26 сентября: Венесуэла — Гвинея 3:0 (15:13, 15:11, 15:5); Иран — Тунис 3:0 (15:7, 15:13, 15:13); Финляндия — Израиль 3:2 (15:12, 4:15, 15:9, 4:15, 15:8); США — Франция 3:1 (15:11, 15:11, 9:15, 15:8).
 27 сентября: Финляндия — Тунис 3:0 (15:7, 15:10, 15:9); Израиль — Гвинея 3:1 (17:15, 15:8, 15:17, 15:1)); США — Венесуэла 3:1 (15:13, 13:15, 15:12, 15:6); Франция — Иран 3:0 (15:4, 15:9, 15:11).
 28 сентября: Финляндия — Гвинея 3:0 (15:7, 15:6, 15:0); Франция — Тунис 3:0 (15:8, 15:4, 15:5); Иран — Венесуэла 3:0 (15:6, 15:9, 15:12); США — Израиль 3:0 (15:12, 15:10, 15:9).
 30 сентября: Тунис — Венесуэла 3:1 (13:15, 16:14, 15:6, 16:14)); Франция — Израиль 3:1 (15:12, 15:2, 0:15, 15:4); США — Гвинея 3:0 (15:5, 15:12, 15:4); Иран — Финляндия 3:1 (6:15, 15:12, 15:10, 15:12).
 1 октября: Тунис — США 3:1 (12:15, 15:12, 15:6, 15:13); Израиль — Венесуэла 3:0 (15:12, 15:8, 15:12); Иран — Гвинея 3:2 (15:7, 12:15, 15:3, 3:15, 15:11); Франция — Финляндия 3:0 (15:1, 15:12, 15:6).
 2 октября: США — Иран 3:2 (15:8, 7:15, 12:15, 15:9, 15:7); Франция — Гвинея 3:0 (15:12, 15:3, 15:9); Израиль — Тунис 3:0 (+:-); Финляндия — Венесуэла 3:0 (15:7, 15:3, 15:10).

Классификационный раунд за 9—16 места 
Ямбол 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда.

 26 сентября: Венгрия — Италия 3:2 (15:8, 15:4, 12:15, 13:15, 15:12); Куба — Нидерланды 3:1 (12:15, 15:10, 15:8, 15:9); Бразилия — Монголия 3:0 (15:8, 15:7, 15:3); КНДР — Югославия 3:0 (15:8, 15:4, 15:5).
 27 сентября: Венгрия — Нидерланды 3:2 (7:15, 15:13, 15:9, 15:17, 15:10); КНДР — Монголия 3:0 (15:8, 15:2, 15:5); Югославия — Куба 3:1 (15:12, 4:15, 15:9, 17:15); Бразилия — Италия 3:1 (12:15, 15:2, 15:5, 15:10).
 28 сентября: Югославия — Монголия 3:0 (15:5, 15:6, 15:2); Венгрия — Куба 3:2 (15:13, 11:15, 15:5, 14:16, 15:7); КНДР — Италия 3:2 (15:5, 15:7, 12:15, 15:17, 15:7); Бразилия — Нидерланды 3:2 (12:15, 15:10, 9:15, 15:7, 15:7).
 30 сентября: Италия — Монголия 3:1 (10:15, 15:4, 15:3, 15:6); Куба — Бразилия 3:1 (13:15, 17:15, 15:6, 15:9); Югославия — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:5, 15:10); КНДР — Венгрия 3:1 (15:12, 15:11, 13:15, 15:12).
 1 октября: КНДР — Италия 3:2 (13:15, 15:6, 17:15, 7:15, 15:8); Нидерланды — Монголия 3:0 (15:2, 15:5, 15:3); Югославия — Венгрия 3:2 (9:15, 15:13, 15:17, 15:12, 19:17); КНДР — Бразилия 3:1 (4:15, 16:14, 15:13, 15:10).
 2 октября: Нидерланды — Италия 3:2 (15:7, 11:15, 7:15, 15:11, 15:6); Венгрия — Монголия 3:0 (15:13, 15:3, 15:2); КНДР — Куба 3:0 (16:14, 15:11, 15:5); Бразилия — Югославия 3:1 (10:15, 15:9, 15:8, 15:1).

Финальный этап 
София 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт финального.

 26 сентября: СССР — Бельгия 3:0 (15:9, 15:4, 15:3); Чехословакия — Румыния 3:2 (7:15, 10:15, 15:13, 15:10, 15:6); Болгария — Япония 3:2 (10:15, 6:15, 15:13, 15:11, 15:2); ГДР — Польша 3:0 (15:9, 15:8, 15:12).
 27 сентября: Румыния — Бельгия 3:1 (15:8, 15:13, 6:15, 15:6); СССР — Япония 3:1 (16:14, 15:12, 9:15, 15:8); Болгария — Польша 3:1 (15:11, 9:15, 15:8, 15:10); ГДР — Чехословакия 3:0 (16:14, 15:4, 15:7).
 28 сентября: Япония — Польша 3:0 (15:4, 15:12, 15:10); ГДР — Бельгия 3:0 (15:11, 15:3, 15:8); Болгария — Чехословакия 3:1 (15:12, 16:14, 8:15, 15:11); Румыния — СССР 3:2 (15:8, 18:16, 11:15, 4:15, 15:7).
 30 сентября: Польша — Бельгия 3:1 (12:15, 15:2, 15:6, 15:11); Япония — Чехословакия 3:0 (15:9, 15:5, 15:5); Болгария — СССР 3:0 (16:14, 15:13, 16:14); ГДР — Румыния 3:0 (15:12, 15:10, 15:7).
 1 октября: Чехословакия — Бельгия 3:0 (15:6, 15:2, 15:7); Япония — ГДР 3:2 (15:13, 15:9, 13:15, 6:15, 15:6); Болгария — Румыния 3:0 (15:10, 15:13, 15:8); Польша — СССР 3:1 (15:12, 15:12, 4:15, 15:10).
 2 октября: Япония — Бельгия 3:0 (15:11, 17:15, 15:2); Польша — Румыния 3:2 (15:12, 15:9, 10:15, 10:15, 15:12); Чехословакия — СССР 3:0 (15:8, 15:8, 15:13); ГДР — Болгария 3:2 (15:10, 13:15, 15:7, 4:15, 15:13).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  ГДР: Рудольф Шуман, Зигфрид Шнайдер, Вольфганг Вебнер, Арнольд Шульц, Вольфганг Вайзе, Хорст Петер, Райнер Чарке, Юрген Мауне, Юрген Кессель, Хорст Хаген, Экехард Питч, Юрген Фрайвальд. Главный тренер — Херберт Йентер.

 : Брунко Илиев, Димитр Каров, Стойко Крайчев, Кирил Методиев, Цветан Павлов, Здравко Симеонов, Васил Симов, Кирил Славов, Стоян Стоев, Лучезар Стоянов, Александр Тренев, Димитр Златанов. Главный тренер — Димитр Гигов.

 : Ёсихидэ Фукао, Кэндзи Кимура, Исао Коидзуми, Масаюки Минами, Ясуаки Мицумори, Дзюнго Морита, Юдзо Накамура, Кацутоси Нэкода, Сэйдзи Око, Тэцуо Сато, Кэндзи Симаока, Тадаёси Ёкота. Главный тренер — Ясутака Мацудайра.

Символическая сборная 
 связующие: Димитр Каров (Болгария), Кацутоси Нэкода (Япония);
 нападающие: Арнольд Шульц (ГДР), Димитр Златанов (Болгария);
 центральные: Рудольф Шуман (ГДР), Дзюнго Морита (Япония).

Сборная СССР 
 Валерий Кравченко, Евгений Лапинский, Владимир Иванов, Борис Терещук, Олег Антропов, Валерий Астанин, Вячеслав Домани, Владимир Паткин, Владимир Путятов, Юрий Старунский, Леонид Зайко, Пеэт Райг. Главный тренер — Юрий Чесноков.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 Призёры мировых первенств

Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин
1970 год в волейболе
Чемпионаты мира в Болгарии
Сентябрь 1970 года
Октябрь 1970 года
Спорт в Болгарии в 1970 году
Международные соревнования по волейболу в Болгарии